

Patronymes 
Demidov (masculin ; ) ou Demidova (féminin ; ), également Demidoff ou Demidof (transcriptions désuètes), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Demidov 
 Akinfi Demidov (1678-1745), industriel russe
 Ivan Demidov (1981-), joueur de poker professionnel russe
 Pavel Demidov (1798-1840), noble russe, créateur du prix Demidoff
 Vadim Demidov (1986-), footballeur norvégien

Demidova 
 Anna Demidova (1878-1918), femme de chambre de l'impératrice Alexandra Fiodorovna, assassinée en 1918 avec la famille impériale.
 Alla Demidova (1936-), une actrice russe

Demidoff 
 Famille Demidoff
 Anatole Demidoff (1813-1870), industriel et mécène russe
 Nicolas Demidoff (1773-1828), 
 Nikita Demidoff (1656-1725), 
 Nikita Akinfievitch Demidoff (1724-1789), industriel et mécène russe
 Paul Demidoff (1738-1821), 
 Paul Pavlovitch Demidoff (1839-1885), industriel et collectionneur russe
 Prokofi Demidoff (1710-1786), industriel et philanthrope russe

Toponymes 
 Demidov, ville russe de l'oblast de Smolensk.

Autres 
 Pont Demidov, passerelle piétonnière du centre historique de Saint-Pétersbourg.
 Collection Demidoff
 Prix Demidoff
 

Patronyme russe